Automodell steht für:

 ein Autotyp, als Bauform, eines Herstellers oder Varianten eines Basisfahrzeugs, siehe Fahrzeugklasse
 ein Modellauto